Wizard (englisch für „Hexenmeister“ oder „Zauberer“) steht für:
 Wizard, deutsche Heavy-Metal-Band
 Wizard (Spiel), ein Kartenspiel
 Wizard, Roman von John Varley von 1980, siehe Der Magier (John Varley)
 Wizard oder Assistent (Datenverarbeitung), ein Hilfsprogramm für ergonomische Dateneingabe
 Wizard Roadsters, ehemaliger englischer Automobilhersteller
 Wizard Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Isuzu Wizard, ein Automodell

Siehe auch:
 Wizards
 Wizzard